Die Championnat National du Benin 2014/15 war die 36. Saison der höchsten beninischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Die Saison begann am 28. Dezember 2014. Nach dem zehnten Spieltag am 28./29. März 2015 wurde die Saison aufgrund von Konflikten zwischen Vereinen, dem Fußballverband und dem Sportministerium abgebrochen.

Tabelle

Weblinks 
 Statistiken soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Benin
Fußballsaison 2014/15